Ulises Alejandro Dávila Plascencia dit Ulises Dávila, né le  à Guadalajara (Mexique), est un footballeur mexicain jouant au poste de milieu offensif au Macarthur FC en A-League.

Biographie

Chivas de Guadalajara

Chelsea 
Le , il signe un contrat d'une durée de cinq ans en faveur de Chelsea.

Vitesse Arnhem 
Le , il rejoint le club néerlandais du Vitesse Arnhem en prêt pour la saison 2011-2012.

Multiples prêts en Espagne et au Portugal

Retour au Mexique

Passage en Inde

Affirmation en A-League

En sélection 

Dávila joue avec la sélection mexicaine des -20 ans. Il marque cinq buts en douze matchs lors de l'année 2011.

Statistiques

Palmarès

En sélection 
 Vainqueur du Championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans en 2011

En club 
  Santos Laguna
 Champion du Mexique en Clausura 2018 
  Chivas de Guadalajara
 Finaliste de la Copa Libertadores en 2010
  Macarthur FC
 Vainqueur de l'Australia Cup en 2022

Références

Liens externes 
 

Footballeur mexicain
Joueur du CD Guadalajara
Joueur du Vitesse Arnhem
Joueur du CE Sabadell
Joueur du Córdoba CF
Joueur du CD Tenerife
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du Santos Laguna
Joueur de l'Odisha FC
Joueur du Wellington Phoenix FC
Naissance en avril 1991
Naissance à Guadalajara (Mexique)